Por Dias Coelho pode estar à procura de:

Francisco Dias Coelho - Coronel Dias Coelho, chefe político brasileiro.
José Dias Coelho - Militante comunista português.